Příjmení Machálek nosí více významných osobností:

 Karel Zlín (* 1937) – vlastním jménem Karel Machálek; český malíř, sochař a básník
 Leona Machálková (* 1967) – česká zpěvačka
 Miloslav Machálek (* 1961) – český fotbalový trenér
 Rudolf Machálek (1917–???) – český a československý politik
 Zdeněk Machálek (* 1958) – český fotbalista